Amerikai Egyesült Államok
McNair (Arkansas)
McNair (Minnesota)
McNair (Texas)